Гудов:

 Гудов — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.
 Гудов, Иван Иванович (1907—1983) — советский рабочий-фрезеровщик, Герой Социалистического Труда.